Cala est un terme qui désigne une petite baie ou une crique dans plusieurs régions méditerranéennes.

Il est fréquemment utilisé comme élément de toponymie principalement dans le , en Sardaigne, telles (la Cala Goloritzé, la Cala Luna, la , et la Cala Sisine) et dans le , en mer Tyrrhénienne, comme la (, et la Cala Violina) ainsi qu'aux îles Baléares avec la Cala Mondrago, la Cala del Moro et la Cala Figuera.
  : port le plus ancien de Palerme.
 Cala d'oro et Cala di Roccapina : criques rocheuses de la Corse-du-Sud
 Cala Iris : lieu-dit au nord du Maroc

Acronyme 
CALA : Acronyme anglais signifiant "Caribbean and Latin America" (Caraibes et amérique latine).

Personnalité 

 Cala, surnom de Juan Torres Ruiz, footballeur espagnol.

Toponyme 

 Cala : ville de la communauté autonome d'Andalousie
 La Cala : un petit ruisseau de Belgique, affluent de la Dyle, dans le Brabant wallon.

Autres 
 Calà del Sasso : ouvrage en gradin de 4444 marches en Vénétie.
 Lamborghini Calà : prototype d'une automobile.
  : nom d'une chaine de supermarché opérant à San Francisco.